Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Scranton''' :

 L' est un navire auxiliaire de l'US Navy en service entre 1918 et 1919 ;
 L' est une frégate de l'US Navy de classe Tacoma, renommée  et lancée en 1944 ;
 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Oregon City dont la construction est annulée en 1945 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Los Angeles lancé en 1989.

Scranton